Putna se poate referi la:

numele mai multor localități din România

 Putna, Caraș-Severin, sat din județul Caraș-Severin
 Putna, Suceava, comună în județul Suceava
 Putna, Vrancea, sat în județul Vrancea

Putna denumește:

 Mănăstirea Putna
 Putna, Siret, afluent al râului Siret, aflat în județul Vrancea
 Județul Putna (interbelic), fostă unitate administrativă din Regatul României

Vezi și 
 Râul Putnișoara (dezambiguizare)